Le Dos au mur est le titre de plusieurs films :

 Le Dos au mur, film français d'Édouard Molinaro sorti en 1958 ;
 Le Dos au mur, film français de Jean-Pierre Thorn sorti en 1981.